Морковник () — род многолетних травянистых растений семейства Зонтичные.

Классификация

Таксономия 
, 1754, Gard. Dict. Abr. ed. 4 : s.p. 

Род Морковник относится к семейству  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Виды и инфравидовые таксоны
  — Морковник обыкновенный
  (по состоянию на декабрь 2022г. в статусе "непроверенный")
  (по состоянию на декабрь 2022г. в статусе "непроверенный")

Примечания 

Зонтичные